Grendon – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Grendon – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)